Caeoma — рід грибів порядку Pucciniales. Назва вперше опублікована 1809 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 47 видів роду Caeoma:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Observationes in ordines plantarum naturales. Dissertatio I. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 3(1):3-42 — P.5

Роди грибів
Pucciniomycotina